

Géographie 
PLE est un code, qui signifie :
 Palestine, selon la liste des codes pays du CIO,
selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), les Territoires palestiniens occupés ont pour code PSE,
selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, les Territoires palestiniens occupés ont pour code PS.

Administration 
 PLE, code de voirie pour désigner une passerelle dans le FANTOIR.

Politique 
 Le PLE désigne également le Parti libéral européen, petite formation de centre-gauche active dans les années 1960-1970.

Ingénierie 
 PLE est l'acronyme de Product Line Engineering, qui est l'étude et la gestion des gammes de produits.

Note et référence